Apolin ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Apolin (* 1965), österreichischer Autor
 Stanislav Apolin (1931–2010), tschechischer Cellist